Lanfranc fait référence à

Lanfranc du Bec, ou Lanfranc de Pavie, théologien et réformateur de l'Église d'Angleterre ;
 Lanfranc Beccari (Gropello, 1124 - Pavia, ) était un évêque catholique italien. L'Église catholique le vénère comme saint.
Lanfranc de Milan, auteur de livres de chirurgie ;
Giovanni Lanfranco, dit Lanfranc, peintre baroque italien.